Csehország
 Volevčice, település a Jihlavai járásban
 Volevčice, település a Mosti járásban